El nombre Juan de París puede hacer referencia a:

 Juan de París, pintor francés de los siglos XV-XVI.
 Juan de París, dominico del siglo XIV.